Жугино — название населённых пунктов в России:

 Жугино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Жугино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.